By the Sea (1915) – Amerikaanse stomme speelfilm gemaakt door Charlie Chaplin
 By the Sea (1982) – een Britse stomme tv-film gemaakt door Ronnie Barker
 By the Sea (2015) – Amerikaanse speelfilm gemaakt door Angelina Jolie
 By the Sea (band), Duitse hardcoreband